Ура Абра́мович Шу́стер (13 января 1907 Одесса, Российская империя — 27 февраля 1997 Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский , лауреат Государственной премии СССР (1975).

Биография 
Родился 13 января 1907 в Одессе. Первое образование в Одесской гимназии. С приходом революции и гражданской войны, семья Шустера переживала трудные времена, безработицу, в связи с последним фактором они переехали в Гомельскую губернию. Со своей мамой Евгенией Яковлевной непродолжительное время жили у его дяди в деревне Бердыж, где Ура поступил в местную школу. Отец работал в штамповочно-жестяной мастерской в Гомеле. 

В 1923 году он с матерью переехали в Гомель где Ура продолжил обучение в школе 2-ой ступени им. К. Либкнехта. В 1925 году окончив школу, он поступил на исторко-этнологический факультет 1-го Московского государственного университета. Успешно окончив университет работал с декабря 1929 года по апрель 1930 года научным сотрудником Институте Маркса и Энгельса (Институт марксизма-ленинизма), Институт славяноведения (Институт славяноведения РАН), апрель-ноябрь 1930 года работал секретарём в Центральном музее народоведения. 

С 1937—1941, 1946—1951 годы доцент кафедры истории новейшего времени на историческом факультете, с 1939 года член партии ВКП(б). 1930—1940 и 1960—1970 гг. сотрудник ЛО ИИ АН СССР (Институт лингвистических исследований РАН), 1938—1940 гг. учёный секретарь. В 1935 году ему была присвоены степень кандидата исторических наук без сдачи диссертации, в 1939 звание доцента. 

С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушёл в дивизию Ленинградской армии Народного ополчения, преобразованную в стрелковую дивизию Красной Армии. Участвовал в зимней обороне блокадного Ленинграда 1941—1942 годов. Участник сражений Карельском и 4-м Украинских фронтах. После был награждён Орденами: «Отечественной войны I степени, Красной Звёзды, медалями одна из которых была «За оборону Ленинграда». 
да
До 1946 года служил в Красной Армии в звании капитана, после демобилизации вернулся а Ленинград, где вернулся к работе в ЛОИИ, с 1946—1948 гг. был учёным секретарём института. 

С января 1951 года работал Институте славяноведения АН СССР (Институт славяноведения РАН) в должности старшего научного сотрудника. В 1978 году защитил докторскую диссертацию «Петербургские рабочие в 1905—1907 гг.». Умер 27 февраля 1997 года в Санкт-Петербурге после непродолжительной болезни, похоронен Еврейском кладбище.

Научная деятельность 
Автор научных работ по истории революционного движения в России и Польши, а также одни из первых его статей «Из истории восстания 1863 года» в Литве и «Экономическая борьба Москвы с Лодзью» получили признание в научном историческом обществе. В 1937—1941 годах Ура Абрамович на историческом факультете ЛГУ читал курс «История западных и южных славян». Один из авторов исторического раздела статьи «Польша», опубликованной в 1-ом издании БСЭ. После ранения непродолжительное время находился с Москве, где он написал ряд обзорных статей: «Славяноведение в СССР за 25 лет» (в сборнике «25 лет исторической науки в СССР». М., 1942) и «Польша под властью германских оккупантов» (Великая борьба западных и южных славян против германской агрессии. М., 1944). В 1952 году был награждён премией Президиума Академии наук СССР за совместную подготовку 2-хтомного коллективного труда «Революции 1848—1849 гг.». В том числе главы и разделы истории Польши, участвовал в написании ещё 5-го и 6-го томов «Всемирной истории» (М., 1957, 1966), для 1-го и 2-го томов «История II Интернационала» (М., 1965, 1966).

Награды 
 Орден Отечественной войны I степени;
 Медаль «За оборону Советского Заполярья»;
 Орден Красной Звезды;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль «За оборону Ленинграда»;
 Государственная премия СССР в области науки (1975) — в составе коллектива авторов «Истории рабочих Ленинграда. 1703—1965».
 премия Президиума АН СССР (1952) за участие в подготовке двухтомного коллективного труда «Революции 1848—1849 гг.»

Научные труды

Библиография

Примечания

Литература 
 
 
 

Политработники Великой Отечественной войны
Сотрудники ИМЛ
Историки XX века
Члены КПСС
Участники битвы за Ленинград
Выпускники этнологического факультета МГУ
Сотрудники Института славяноведения РАН
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Капитаны (СССР)